Teichmann steht für:
 Teichmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Teichman und Logischen, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Teichmann-Test, Test zum Nachweis von Blutspuren, siehe Hämine#Nachweis

Siehe auch:
 Deichmann
 Teichelmann